Claude Michelet (1938-2022) – scrittore francese
 Christian Fredrik Michelet (1863-1927) – avvocato e politico norvegese
 Émile Michelet (1867 – ...) – velista francese
 Félix Michelet (1863 – ...) – velista francese
 Jules Michelet (1798-1874) – storico francese
 Luigi Michelet (1896-1918) – militare italiano